

Municípios da Espanha 
Cañada — na província de Alicante, Comunidade Valenciana
Cañada Rosal — na província de Sevillha, Andaluzia

Teruel, Aragão 
Cañada Vellida
Cañada de Benatanduz
La Cañada de Verich

Outros países 
Cañada de Gómez — município da província de Santa Fé, Argentina
La Cañada Flintridge — cidade da Califórnia, Estados Unidos
La Cañada de Urdaneta — município do estado de Zulia, Venezuela

Desambiguações de topônimos